Канбактысай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Канбактысай — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Канбактысай — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Канбактысай — село в Каракиянском районе Мангистауской области.